

Osoby 
 Harald Floss – niemiecki prehistoryk

Inne 
 FLOSS skrót. Free/Libre Open Source Software – Wolne i Otwarte Oprogramowanie

Zobacz też 
 Floß